Las Estacas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Estacas, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 Las Estacas, Guanajuato, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar